

Prénom 

 Azubuike Egwuekwe (1989-), footballeur nigérian ;
 Azubuike Okechukwu (1997-), footballeur nigérian.

Patronyme 

 Kelenna Azubuike (1983-), ancien basketteur nigérian ;
 Udoka Azubuike (1999-), basketteur nigérian.

Prénom masculin
Patronyme nigérian